Този списък с анимационните пълнометражни филми съдържа анимационни филми, продуцирани или пуснати от 20th Century Studios (бившо название 20th Century Fox), филмовото разпределение на The Walt Disney Company.

Филми

Пуснати 
{| class="wikitable sortable plainrowheaders"
|+
|- style="color:black"
! scope="col" style="width:300px;"|Заглавие
! scope="col" style="width:275px;"|Оригинална премиера
! colspan="2" scope="col" style="padding:0 8px; width:225px;"|Анимационно студио
|-
| Tarzoon: Shame of the Jungle
| 4 септември 1975 г. 
| style="text-align:center;" | Picha
| rowspan="9" style="background:white; " |  
|-
| Hugo the Hippo
| 23 януари 1976 г.
| style="text-align:center;" | Brut Productions
|-
| Магьосници
| 9 февруари 1977 г.
| style="text-align:center;" | Бакши Продъкшънс
|-
| Raggedy Ann & Andy: A Musical Adventure
| 1 април 1977 г.
| style="text-align:center;" | Ричард Уилямс Продъкшънс
|-
| Котката Фриц
| 23 юни 1977 г. 
| style="text-align:center;" | Кранц Филмс
|-
| Огън и Лед
| 26 август 1983 г.
| style="text-align:center;" | Producers Sales Organization
|-
| Фърнгъли: Последната екваториална гора
| 10 април 1992 г.
| style="text-align:center;" | Kroyer Films и FAI Films
|-
| Имало едно време в гората
| 18 юни 1993 г.
| style="text-align:center;" | Хана-Барбера
|-
| Господарят на страниците
| 23 ноември 1994 г.
| style="text-align:center;"| Търнър Фичър Анимейшън
|-
| Астерикс и индианците
| 11 август 1995 г.
| style="text-align:center;"| Extrafilm Produktion GmbH
|-
| Принцеса Анастасия
| 21 ноември 1997 г.
| style="text-align:center;" | Фокс Анимейшън Студиос
| style="background:red; " |  
|-
| Доктор Дулитъл
| 26 юни 1998 г.
| style="text-align:center;" | Дейвис Ентъртейнмънт
| style="background:white; " |  
|-
| Титан А.Е.
| 16 юни 2000 г.
| style="text-align:center;" | Фокс Анимейшън Студиос
| style="background:red; " |  
|-
| Диджимон: Филмът
| 6 октомври 2000 г.
| style="text-align:center;" | Тоей Анимейшън
| rowspan="7" style="background:white; " |  
|-
| Вълшебният пудинг
| 14 декември 2000 г. 
| style="text-align:center;" | Енерджи Ентъртейнмънт
|-
| Маймунджилъци
| 23 февруари 2001 г.
| style="text-align:center;" | 1492 Пикчърс
|-
| Прецаканият Фреди
| 20 април 2001 г.
| style="text-align:center;" | Редженси Ентърпрайсъс
|-
| Доктор Дулитъл 2
| 22 юни 2001 г.
| style="text-align:center;" | Дейвис Ентъртейнмънт
|-
| Осъзнат живот
| 19 октомври 2001 г.
| style="text-align:center;" | Thousand Words
|-
| Кунг Пу: Юмрукът на яростта
| 25 януари 2002 г.
| style="text-align:center;" | О Ентъртеймънт
|-
| Ледена епоха
| 15 март 2002 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Magos y Gigantes
| 19 ноември 2003 г.
| style="text-align:center;" | Ánima Estudios
| rowspan="3" style="background:white; " |  
|-
| Гарфилд
| 11 юни 2004 г.
| rowspan="2" style="text-align:center;" | Дейвис Ентъртейнмънт
|-
| Дебелият Албърт
| 25 декември 2004 г.
|-
| Роботи
| 11 март 2005 г.
| rowspan="2" style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| rowspan="2" style="background:blue; " |  
|-
| Ледена епоха 2: Разтопяването
| 31 март 2006 г.
|-
| Гарфилд 2
| 16 юни 2006 г.
| style="text-align:center;" | Дейвис Ентъртейнмънт
| rowspan="2" style="background:white; " |  
|-
| Победител
| 15 септември 2006 г.
| style="text-align:center;" | IDT Entertainment
|-
| Семейство Симпсън: Филмът
| 27 юли 2007 г.
| style="text-align:center;" | Туентиът Сенчъри Фокс Анимейшън и Грейси Филмс
| style="background:#FFD700; " |  
|-
| Алвин и чипоносковците
| 14 декември 2007 г.
| style="text-align:center;" | Редженси Ентърпрайсъс, Багдасарян Продъкшънс и Дюн Ентъртейнмънт
| style="background:white; " |  
|-
| Хортън
| 14 март 2008 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Космически шимпанзета
| 18 юли 2008 г.
| style="text-align:center;" | Vanguard Animation и Starz Animation
| rowspan="2" style="background:white; " |  
|-
| The Happy Cricket and the Giant Bugs
| 9 януари 2009 г.
| style="text-align:center;" | Start Desenhos Animados
|-
| Ледена епоха 3: Зората на динозаврите
| 1 юли 2009 г.
| style="text-align:center;" | Blue Sky Studios
| style="background:blue; " |  
|-
| Фантастичният господин Фокс
| 13 ноември 2009 г.
| style="text-align:center;" | Туентиът Сенчъри Фокс Анимейшън, Редженси Ентърпрайсъс, Индиън Пейнтбръш, и Америкън Емпирикъл Пикчърс
| style="background:#FFD700; " |  
|-
| Алвин и чипоносковците 2
| 25 декември 2009 г.
| style="text-align:center;" | Редженси Ентърпрайсъс, Багдасарян Продъкшънс и Дюн Ентъртейнмънт
| rowspan="4" style="background:white; " |  
|-
| Дневникът на един дръндьо
| 19 март 2010 г.
| style="text-align:center;" | Колор Форс и Дюн Ентъртеймънт
|-
| Мармадюк
| 4 юни 2010 г.
| style="text-align:center;" | Редженси Ентърпрайсъс, Дейвис Ентъртеймънт и Дюн Ентъртейнмънт
|-
| Дневникът на един дръндьо 2: Правилата на Родрик
| 25 март 2011 г.
| style="text-align:center;" | Колор Форс и Дюн Ентъртейнмънт
|-
| Рио
| 15 април 2011 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Алвин и чипоносковците 3: Чипо-Крушение
| 16 декември 2011 г.
| style="text-align:center;" | Редженси Ентърпрайсъс, Багдасарян Продъкшънс и Дюн Ентъртейнмънт
| style="background:white; " |  
|-
| Ледена епоха 4: Континентален дрейф
| 13 юли 2012 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Дневникът на един дръндьо: Кучешки дни
| 4 август 2012 г.
| style="text-align:center;" | Колор Форс и Дюн Ентъртейнмънт
| rowspan="2" style="background:white; " |  
|-
| Чийч и Чонг: Анимационният филм
| 18 март 2013 г.
| style="text-align:center;" | Хюстън Къртис Продъкшънс
|-
| Круд
| 22 март 2013 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън
| style="background:green; " |  
|-
| Dragon Ball Z: Battle of Gods
| 30 март 2013 г.
| style="text-align:center;" | Toei Animation
| style="background:white; " |  
|-
| Тайната на горските пазители
| 24 май 2013 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Турбо
| 17 юли 2013 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън
| style="background:green; " |  
|-
| В света на динозаврите
| 20 декември 2013 г.
| style="text-align:center;" | Анимал Лоджик
| rowspan="2" style="background:white; " |  
|-
| Worms
| 20 декември 2013 г. 
| style="text-align:center;" | Глобо Филмес
|-
| Мистър Пибоди и Шърман
| 7 март 2014 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън и Пасифик Дата Имейджис
| style="background:green; " |  
|-
| Рио 2
| 11 април 2014 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Как да си дресираш дракон 2
| 13 юни 2014 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън
| style="background:green; " |  
|-
| Книгата на живота
| 17 октомври 2014 г.
| style="text-align:center;" | Туентиът Сенчъри Фокс Анимейшън и Рийл Еф Ек Анимейшън Студиос
| style="background:#FFD700; " |  
|-
| Пингвините от Мадагаскар
| 26 ноември 2014 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън и Пасифик Дата Имейджис
| rowspan="2" style="background:green; " |  
|-
| У дома
| 27 март 2015 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън
|-
| ''Dragon Ball Z: Resurrection 'F| 18 април 2014 г.
| style="text-align:center;" | Тоей Анимейшън
| style="background:white; " |  
|-
| Фъстъчета: Филмът
| 6 ноември 2015 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Алвин и Чипоносковците: Голямото чипоключение
| 18 декември 2015 г.
| style="text-align:center;" | Редженси Продъкшънс, Багдасарян Продъкшънс и Ти Си Джи Ентъртейнмънт
| style="background:white; " |  
|-
| Кунг-фу панда 3
| 29 януари 2016 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън и Ориентал Дриймуъркс
| style="background:green; " |  
|-
| Ледена епоха 5: Големият сблъсък
| 22 юли 2016 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос
| style="background:blue; " |  
|-
| Тролчета
| 4 ноември 2016 г.
| rowspan="2" style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън
| rowspan="2" style="background:green; " |  
|-
| Бебе Бос
| 31 март 2017 г.
|-
| Дневникът на един Дръндьо: Искам вкъщи
| 19 май 2017 г.
| style="text-align:center;" | Колор Фокс и Ти Си Джи Ентъртейнмънт
| style="background:white; " |  
|-
| Капитан Гащи: Първото епично приключение
| 2 юни 2017 г.
| style="text-align:center;" | Дриймуъркс Анимейшън
| style="background:green; " |  
|-
| Condorito: The Movie
| 12 октомври 2017 г.
| style="text-align:center;" | Aronnax Studios
| style="background:white; " |  
|-
| Бикът Фердинанд
| 15 декември 2017 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос и Дейвис Ентъртейнмънт
| style="background:blue; " |  
|-
| Островът на кучетата
| 23 март 2018 г.
| style="text-align:center;" | Индиън Пейнтбръш, Америкън Емпирикъл Пикчърс, и Студио Бейбълсбърг
| rowspan="2" style="background:white; " |  
|-
| Dragon Ball Super: Broly
| 14 декември 2018 г.
| style="text-align:center;" | Тоей Анимейшън
|-
| Шпионски бъркотии
| 25 декември 2019 г.
| style="text-align:center;" | Блу Скай Студиос и Чернин Ентъртейнмънт
| style="background:blue; " |  
|-
| Дивото зове
| 21 февруари 2020 г.
| style="text-align:center;" | 3 Артс Ентъртейнмънт и Ти Си Джи Ентъртейнмънт
| style="background:white; " |  
|-
| Бъгнатият Рон
| 22 октомври 2021 г.
| style="text-align:center;" | Туентиът Сенчъри Анимейшън, Локсмит Анимейшън и DNEG
| style="background:#FFD700; " |  
|}

 Предстоящи 

 Високобюджетни филми 

 Бележки Бележки за пусканеСтудийни и производствени бележки'''

Източници 

Американски анимационни филми
Анимационни филми на Туентиът Сенчъри Фокс